Ларба — топоним:

Алжир 
 Ларба — коммуна в вилайете Батна.
 Ларба — коммуна в вилайете Блида.
 Ларба — коммуна в вилайете Тисемсильт.

Россия 
 Ларба — посёлок в Тындинском районе Амурской области.
 Ларба — станция Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Верхняя Ларба
 Средняя Ларба
 Нижняя Ларба